Carlo d'Austria (1887-1922) – ultimo imperatore d'Austria-Ungheria
Carlo d'Austria (1771-1847) – arciduca d'Austria e duca di Teschen
Carlo d'Austria (1560-1627) – nobile e militare